Catedral de San Sebastián (Brasil) puede referirse a los siguientes edificios religiosos:
 Catedral de San Sebastián (Leopoldina);
 Catedral de San Sebastián (Ilhéus)